Médecin ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Médecin (1928–1998), französischer Politiker
 Jean Médecin (1890–1965), französischer Politiker